Chiesa delle Sante Fosca e Maura a Basaldella di Vivaro
Chiesa delle Sante Fosca e Maura a Frisanco